«Secret Admirer» — песня американского рэпера Питбуля при участии Lloyd. Она была выпущена 27 ноября 2007 в качестве сингла с третьего студийного альбома Питбуля The Boatlift. Песня была написана Питбулем, Оскаром Салинсом, Карлом Махони, Хуаном Салинасом и Дэвидом Терри. Её продюсером стал Play-N-Skillz.

Клип 
Режиссёром клипа стал Дэвид Руссо. В нём снялись Питбуль и Lloyd.

Список композиций 
 «Secret Admirer» (Album Version) — 3:18
 «Secret Admirer» (Radio Edit) — 3:17
Source:

Чарты

История релиза

Примечания 

Песни Pitbull